Bezirksamt Landau steht für:

 Bezirksamt Landau an der Isar, Vorläufer des Landkreises Landau an der Isar, Bayern, siehe Landkreis Landau an der Isar #Bezirksamt
 Bezirksamt Landau in der Pfalz, Vorläufer des Landkreises Landau in der Pfalz, Rheinland-Pfalz, siehe Landkreis Landau in der Pfalz #Geschichte